

Patronyme 

 Helmut Kolle (1899-1931), peintre allemand ;
 Jack Kolle (1912-1970), footballeur indonésien ;
 Oswalt Kolle (1928-2010), journaliste et producteur de cinéma Allemand ;
  (1868-1935), bactériologiste allemand.

Toponyme 

 Gorouol-Kolle est une commune située dans le département de Bani, dans la province de Séno, région du Sahel, au Burkina Faso.

Prénom 
 

Patronyme germanique